Schloss Aschach heißen:

 Schloss Aschach (Bad Bocklet) in Bad Bocklet, Deutschland
 Schloss Aschach an der Donau in Aschach an der Donau, Oberösterreich
 Schloss Aschach (Volders) in Volders nahe Innsbruck, Tirol